Лодейнопо́льское викариа́тство — упразднённое викариатство Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви.

История 
Кафедра названа по городу Лодейное Поле Ленинградской области России. Учреждена как викариатство Ленинградской епархии вскоре после того, как город был передан из упразднённой Череповецкой губернии в Ленинградскую область. Существовала в 1929—1933 годах.

Викариатство возрождено решением Священного Синода Русской православной церкви 26 июля 2010 года с назначением на кафедру архимандрита Лукиана (Куценко), но хиротония кандидата во епископа Лодейнопольского не состоялась. Со времени своего возрождения в 2010 году Лодейнопольское викариатство служило кафедрой наместников Александро-Свирского монастыря, который расположен в 21 км от города Лодейное Поле.

На заседании Священного Синода Русской православной церкви от 16 марта 2012 года было образовано Лодейнопольское викариатство в пределах Лодейнопольского и Подпорожского благочиний Санкт-Петербургской епархии. Епископом Лодейнопольским был избран игумен Мстислав (Дячина).

12 марта 2013 года епископ Лодейнопольский Мстислав стал правящим архиереем новообразованной Тихвинской епархии, в состав которой вошла территория, подведомственная бывшему викарию, а титуловаться он стал как «Тихвинский и Лодейнопольский».

Епископы 
 Сергий (Зенкевич) (26 ноября 1929 — 5 декабря 1933)
 Мстислав (Дячина) (22 мая 2012 — 12 марта 2013)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лодейнопольская епархия // Открытая православная энциклопедия «Древо»

Упразднённые викариатства Русской православной церкви
Организации, основанные в 1929 году
Организации, закрытые в 2013 году
Санкт-Петербургская епархия
Лодейное Поле
Появились в 1929 году в России